Afandi ist
 eine Variante von Efendi

Afandi ist der Familienname von
 Mustapha Afandi, marokkanischer Radrennfahrer